Виталий Георгиевич Пшеничников () — советский и российский государственный и партийный деятель, первый секретарь Курганского городского комитета КПСС (1985—1986), председатель Курганского городского Совета народных депутатов (1991—1992), директор ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (1996—2016). Член Политического совета Курганского регионального отделения партии «Единая Россия».

Биография 
Виталий Георгиевич Пшеничников родился 8 ноября 1951 года в городе Кургане Курганской области.

В 1974 году окончил Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола по специальности «конструирование и производство радиоаппаратуры, радиоинженер».

Трудовую деятельность начал инженером-конструктором на Курганском машиностроительном заводе. Затем работал инженером-технологом, заместителем начальника цеха, в 1977—1979 годах избирался секретарём заводского комитета ВЛКСМ.

В 1979 году был избран первым секретарём Курганского горкома ВЛКСМ.

С 1981 года работал в партийных и советских органах Кургана. Был заведующим промышленно-транспортным отделом Курганского горкома КПСС, первым секретарём Первомайского райкома КПСС, первым секретарём Курганского горкома КПСС, председателем Курганского городского Совета народных депутатов.

В 1983 году окончил Харьковский инженерно-экономический институт.

В 1988 году окончил Свердловскую высшую партийную школу.

С 1992 года Виталий Георгиевич работал в ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»: коммерческим директором, генеральным директором (26 апреля 1996 года — сентябрь 2004), а с 2003 года в связи с созданием управляющей компании ЗАО «Фарм-Центр», объединяющей 3 завода по выпуску лекарственных препаратов, — генеральным директором ЗАО «Фарм-Центр» и исполнительным директором ОАО «Синтез». 17 февраля 2016 года из-за плохого состояния здоровья (проблемы с сердцем и артериальным давлением)В. Г. Пшеничников ушёл в отставку.

С 1997 года — член правления «Союза промышленников Курганской области».

С 1998 года — заместитель председателя совета по развитию промышленного комплекса при губернаторе Курганской области.

В. Г. Пшеничников был членом Политического совета Курганского регионального отделения партии «Единая Россия». В период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации возглавлял региональный избирательный штаб Общероссийского народного фронта «За Путина!».

Виталий Георгиевич Пшеничников умер 30 мая 2016 года в больнице после продолжительной болезни.

Награды и звания 
 Орден Почёта
 Орден Дружбы
 Медаль «За содружество во имя спасения»
 Медаль «За особый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных государственных объектов»
 Медаль «За отличие в экологической деятельности»
 Медаль «Маршал Василий Чуйков»
 Почетный химик Российской Федерации
 Почётный гражданин Курганской области (20 марта 2006 года)
 Почётная грамота Курганской городской Думы и прилагающийся к ней нагрудный знак (16 декабря 2015 года, вручение 14 января 2016)
 Знак отличия Губернатора Курганской области «За благое дело»
 победитель областных конкурсов
 «Надёжный работодатель 2008 г.»
 «Лучший работодатель 2009 г.»
 «Директор 2009 г.».
 Портрет занесён в галерею «Курганцы — гордость города» в номинации «Лучший среди руководителей» в 2000 г., 2004 г., 2006 г., 2012 г.

Семья 
Виталий Георгиевич Пшеничников был женат, жена Татьяна, воспитал двух дочерей, Светлану и Марину.

Примечания 

Функционеры ВЛКСМ
Выпускники Южно-Уральского государственного университета
Выпускники Уральского института управления
Выпускники Харьковского национального экономического университета
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Первые секретари Курганского горкома КПСС
Депутаты Курганского городского совета
Члены «Единой России»